Осташево () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новодвурский повят, Поморское воеводство. Население — 3280 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Цедры-Вельке
 Гмина Лихновы
 Гмина Новы-Двур-Гданьски
 Гмина Новы-Став
 Гмина Стегна
 Гмина Сухы-Домб

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Поморского воеводства